Христо Пеев може да се отнася за:

 Христо Пеев (офицер) (1894 – неизв.), български офицер, генерал-майор
 Христо Пеев (архитект) (1893 – 1956), български архитект